Гваза́ва () — грузинская фамилия.

 Андрей (Гвазава) (род. 1968) — митрополит Горийский и Атенский (Грузинская Православная Церковь).
 Гвазава, Георгий Бежанович (1869—1941) — грузинский политик
 Гвазава, Дмитрий Эдгарович (род. 1988) — абхазский автогонщик.
 Гвазава, Левани Тенгизович (род. 1980) — грузинский и российский футболист.
 Гвазава, Этери (род. 1969) — российская оперная певица.